Goudou peut désigner :

Toponymes 
 Goudou, un village et une ancienne commune fusionnée (entre 1801 et 1806) dans la commune de Labastide-Fortunière, elle-même renommée (le 15 avril 1852) en Labastide-Murat, puis devenue (le  janvier 2016) une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Cœur de Causse, dans le département du Lot et la région Occitanie en France ;
 Église Saint-Jean-Baptiste de Goudou, située dans ce village ;
 Goudou, un village du département et la commune rurale de Toécé, dans la province du Bazèga et la région du Centre-Sud au Burkina Faso.

Société 
 Une « goudou », désignation vulgaire d'une femme lesbienne.

Homonymie de toponyme